Пятидуб — название населённых пунктов:

Украина 
 Пятидуб — село в Малинском районе Житомирской области.
 Пятидуб — село в Недригайловском районе Сумской области.